Зеленогла́зка:
 Хлебная зеленоглазка — насекомое семейства злаковых мушек.
 Зеленоглазки — семейство рыб отряда аулопообразных.